Пальхаза () — город на северо-востоке Венгрии в медье Боршод-Абауй-Земплен. Расположен в восьмидесяти семи километрах от столицы медье — города Мишкольца. Население — 1062 человека (2009).

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии